Akvarium har flere betydninger:
 Akvarium – en vandbeholder til fisk og andre sødyr.
 Akvarium (album) – et musikalbum af den danske komponist og sanger Anne Linnet
 Akvarium (film) – en dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Lars Drost Hundebøll

Se også

 Aquarium – et musikalbum af den dansk-norske musikgruppe Aqua.